«Valentín Hernández» - conjunto del nombre propio Valentín y el apellido Hernández - puede referirse a:

Personajes 
 Valentín Hernández Acosta (1925 -1989), ingeniero y político venezolano;
 Valentín Hernández Aldaeta (1865-1920), periodista, tipógrafo y político socialista español;
 ...

Toponimia 
 Valentín Hernández Yáñez, asentamiento en Cuautepec de Hinojosa, México.